Die Saison 2017/18 der 2. Wasserball-Liga war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Wasserball als viergleisige Liga (Nord, Ost, West und Süd).

Meister wurde im Norden die Zweitvertretung von White Sharks Hannover, im Osten die tschechische Gastmannschaft von Stepp Praha, im Westen der Düsseldorfer SC 1898 und im Süden der SV Weiden.

Im Relegationsturnier zur Deutsche Wasserball-Liga (DWL) belegten der Vorletzte der DWL die SGW Köln sowie der Süddeutsche Meister SV Weiden die ersten beiden Plätze und blieben bzw. stiegen in das Oberhaus auf. Sie setzten sich gegen den Vizemeister aus dem Norden SpVg Laatzen und dem Westdeutschen Meister Düsseldorfer SC 1898 durch. Aus dem Osten nahm keine Mannschaft ihr Teilnahmerecht am Relegationsturnier wahr.

Nord 
Im Norden wurde der Meister im Modus „Jeder dreimal gegen Jeden“ ermittelt. Den Titel sicherte sich die Bundesliga-Zweitvertretung von White Sharks Hannover. Da Hannover nicht aufstiegsberechtigt war, nahm Vizemeister SpVg Laatzen am Relegationsturnier zur Deutschen Wasserball-Liga teil. In diesem belegten sie den dritten Platz und verpassten den Aufstieg ins Oberhaus. Ein nachträglicher DWL-Aufstieg nach der Streichung des SC Neustadt wurde nicht wahrgenommen.

Abschlusstabelle 

 Norddeutscher Meister   Qualifikant für das Relegationsturnier zur DWL  (M) Norddeutscher Meister der Vorsaison

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Ost 
Im Osten wurde der Meister im Modus „Jeder gegen Jeden“ in einer Hin- und einer Rückrunde ermittelt. Die Gastmannschaft von Stepp Praha verteidigte seinen Meistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich. Nach den Durchführungsbestimmungen der Wasserball Landesgruppe Ost durften zwar Gastmannschaften Ostdeutscher Meister werden, aber nicht in die Deutsche Wasserball-Liga (DWL) aufsteigen. Der Teilnehmer für das Relegationsturnier, ergab sich aus der Streichung der Ergebnisse aller Spiele der „Gastmannschaften“ und der Tabellenerste der so bereinigten Tabelle ist dann für die Relegation zur DWL qualifiziert. Nach der Saison verzichteten jedoch alle Mannschaften auf eine Teilnahme am Relegationsturnier.

Abschlusstabelle 

 Ostdeutscher Meister  (M) Ostdeutscher Meister der Vorsaison  (*) Der SWV TuR Dresden nahm den Platz von der SGW Dresden ein, die aufgelöst wurde.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

West 
Im Westen wurde der Meister im Modus „Jeder gegen Jeden“ in einer Hin- und einer Rückrunde ermittelt. Den Meistertitel sicherte sich der Düsseldorfer SC 1898 und nahm am Relegationsturnier zur Deutschen Wasserball-Liga teil. In diesem belegten sie den vierten Platz und verpassten den Aufstieg ins Oberhaus. Absteigen in die Oberliga musste die SGW Iserlohn.

Abschlusstabelle 

 Westdeutscher Meister und Qualifikant für das Relegationsturnier zur DWL   Absteiger in die Oberliga  (N) Aufsteiger aus der Oberliga  (*) Der SC Rote Erde Hamm übernahm den Platz von der aufgelösten SGW Rote Erde/SV Brambauer.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Süd 
Im Süden wurde der Meister im Modus „Jeder gegen Jeden“ in einer Hin- und einer Rückrunde ermittelt. Der SV Weiden verteidigte seinen Meistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich und nahm am Relegationsturnier zur Deutschen Wasserball-Liga teil. In diesem belegten sie den zweiten Platz und stiegen in das Oberhaus auf. Der PSV Stuttgart zog seine Mannschaft vor dem letzten Spiel der laufenden Saison zurück und stieg in die Oberliga Baden-Württemberg ab. Durch den kurzfristigen Rückzug von Stuttgart, gab es keine weiteren Absteiger aus der 2. Wasserball-Liga Süd, die damit zur Folgesaison mit dreizehn Mannschaften an den Start geht.

Abschlusstabelle 

 Süddeutscher Meister und Qualifikant für das Relegationsturnier zur DWL   Absteiger in die Oberliga Baden-Württemberg  (M) Süddeutscher Meister der Vorsaison  (A) Absteiger aus der Deutschen Wasserball-Liga  (N) Aufsteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg  (*) Sämtliche durchgeführten Spiele vom PSV Stuttgart wurden nicht gewertet.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegationsturnier in Weiden 
Im Relegationsturnier zur Deutschen Wasserball-Liga (DWL) belegten im Weidener Schätzlerbad der Pro-B-Vorletzte aus der DWL (SGW Köln) und der gastgebende Süddeutsche Meister (SV Weiden) die ersten beiden Plätze und qualifizierten sich für das Oberhaus zur Folgesaison. Sie setzten sich gegen den Vizemeister aus dem Norden (SpVg Laatzen) und den Meister aus dem Westen (Düsseldorfer SC 1898) durch. Aus dem Osten nahm keine Mannschaft ihr Recht auf eine Teilnahme an der Relegationsrunde wahr.Durch den Verzicht vom SC Neustadt auf seinen Startplatz in der Deutschen Wasserball-Liga 2018/19, wäre die SpVg Laatzen der erste Nachrücker gewesen. Laatzen nahm wie anschließend auch Düsseldorf das Aufstiegsrecht in die DWL nicht war.

Spiele 

|}

Abschlusstabelle 

|}
 Qualifikant für die Deutsche Wasserball-Liga 2018/19

Weblinks 
 Ergebnisse der Wasserball-Liga Nord beim Norddeutschen Schwimmverband
 Ergebnisse der Wasserball-Liga West bei swimpool
 Ergebnisse der Wasserball-Liga Süd bei waba-bw
 Deutscher Schwimm-Verband

2 2018 Wasserballliga
Sportsaison 2017/18
2017